Леонид Антонович Мальчевский (род. 25 декабря 1923 года в с. Сарновке) — советский и украинский музыкальный педагог, музыкант-кларнетист, дирижёр.

Биография 
Леонид Мальчевский родился в ночь с 24 на 25 декабря 1923 года в Житомирской области в семье музыканта. Поляк по национальности. В 1934 году его отец, Антон Карлович, переехал в Гостомель, где устроился работать столяром на стеклозавод. Затем забрал к себе жену и детей. Великую Отечественную войну встретил ещё будучи учеником ирпенской школы № 13, принял непосредственное участие в боевых действиях, имеет звание сержанта. Начальное музыкальное образование Леонид Мальчевский получил в родительском оркестре. В 1951 году окончил Киевское музыкальное училище, в 1968 году — Государственный педагогический институт им. М. Горького по специальности кларнетист, дирижёр духовых оркестров. Занимался в Киевской консерватории и прослушал практикум для руководителей детских оркестров на годичных курсах, организованных Министерством обороны в 1970—1980 годах. Преподавал в Киевской школе искусств № 1, 2, 3.

После выхода на пенсию в 1985 году переехал в Гостомель и заменил отца на посту руководителя местного оркестра. Мальчевский работал в Бучанской школе-интернате, вёл подростковый музыкальный кружок «Мечта» при школе № 13, проводил занятия в Ирпенский музыкальной школе. С 1995 года возглавлял оркестр «Фанфары» Центра творчества детей и юношества. За это время его школу прошло более тысячи воспитанников, сотни из которых стали профессиональными музыкантами.

Профессиональная деятельность Мальчевского отмечена многочисленными благодарностями, грамотами и наградами, среди которых звание отличника образования, почётного гражданина Гостомеля, орден св. Георгия и медаль Министерства обороны за весомый вклад в пополнение личного состава военных оркестров Украины, отличие ОО «Всеукраинский союз общественных объединений участников боевых действий, ветеранов воинской службы и правоохранительных органов».

Примечания 

Дети и подростки — герои Великой Отечественной войны
Выпускники Киевского музыкального училища им. Р. Глиэра
Выпускники Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова